Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Toray Pan Pacific Open 2013 nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla ruská hráčka Naděžda Petrovová, která se před zahájením turnaje odhlásila pro zranění kyčle.

Jedenáctý titul kariéry si připsala sedmá nasazená Češka Petra Kvitová, která ve finále porazila německou turnajovou pětku Angelique Kerberovou po třísetovém průběhu 6–2, 0–6 a 6–3. Zisk 900 bodů ji v následné pondělní klasifikaci z 30. září posune zpět do elitní světové desítky žebříčku WTA. Výše odměny pro vítězku činila 426 000 dolarů, finalistka obdržela poloviční částku. Kvitová tak po únorovém triumfu v Dubaji vyhrála druhý titul sezóny.

Semifinalistky Petra Kvitová, Angelique Kerberová, Venus Williamsová a Caroline Wozniacká obdržely volný los do druhého kola na následujícím turnaji China Open z kategorie Premier Mandatory.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo v úvodním kole volný los.
  Viktoria Azarenková (2. kolo)
  Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
  Sara Erraniová (2. kolo)
  Caroline Wozniacká (semifinále)
  Angelique Kerberová (finále)
  Jelena Jankovićová (3. kolo)
  'Petra Kvitová (vítězka)
  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Sloane Stephensová (2. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (1. kolo)
  Ana Ivanovićová (3. kolo)
  Samantha Stosurová (3. kolo)
  Simona Halepová (3. kolo)
  Kirsten Flipkensová (2. kolo)
  Sorana Cîrsteaová (3. kolo)
  Dominika Cibulková (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Pan Pacific Open
WTA Tour 2013
Tenis v Japonsku v roce 2013